Андре́й Семёнович Не́мзер (род. 10 июня 1957, Москва) — советский и российский историк литературы и , , профессор Высшей школы экономики; автор многочисленных (свыше 1110) публикаций. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2015) .

Биография 
Родился и вырос в Москве. Учился в физико-математической школе №444.

Окончил филологический факультет Московского государственного университета (1979). Кандидат филологических наук (1983, диссертация «Литературная позиция В. А. Соллогуба, 1830—-е гг.»). Работал заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение» (1983—1990), обозревателем в газетах «Независимая газета», «Сегодня» (1994—1996), «Время МН»-«Время новостей» (с 1998 года). Преподавал в Российской театральной академии (1999—2002).

С 2002 преподаёт в ВШЭ на кафедре словесности Отделения деловой и политической журналистики.

6 раз, с 2011 по 2017 гг. избирался студентами «любимым преподавателем»,

Печататься начал с 1979 года. Статьи, рецензии, обзоры, помимо газет, публиковал в журналах «Литературное обозрение» (1989, № 6, 10-12; 1990, № 1, 6, 12; 1991, № 2), «Новый мир» (1987, № 10; 1988, № 4; 1991, № 5; 1998, № 1, 5, 10; 2001, № 1), «Знамя» (1993, № 12; 1994, № 1, 6; 1999, № 5, 8; 2000, № 2; 2001, № 1; 2002, № 7), «Дружба народов» (1996, № 10), «Октябрь» (1991, № 1), «Волга» (1999, № 6) «Отечественные записки» (2002, № 1), «Вопросы литературы» и др.

Под редакцией Андрея Немзера издаётся альманах «Солженицынские тетради», в котором публикуются тексты черновиков, альтернативные варианты произведений и прочие материалы, не вошедшие в Полное собрание сочинений Солженицына.

Член Союза российских писателей. Был членом Букеровского комитета (1995—2000), входил в жюри Литературной премии Аполлона Григорьева и был его председателем (2002), входил в жюри Национальной литературной премии «Большая книга», Букеровской премии (2000), премии имени Юрия Казакова (2000). Академик-учредитель (1997) и вице-президент (1997—1998 и с 2001 года) Академии русской современной словесности.

Дочь Анна Немзер (род. 1980) — российский прозаик, публицист, журналист.

Литературная критика 
В статьях и рецензиях Немзера рассматривается творчество писателей старшего поколения:

 Георгий Владимов,
 Леонид Зорин,
 Семён Липкин,
 Инна Лиснянская,
 Владимир Маканин,
 Александр Солженицын,

а также произведения тех авторов, которые обрели известность в последнее время (в 1990-е годы):

 Марина Вишневецкая,
 Андрей Дмитриев,
 Тимур Кибиров,
 Олег Павлов,
 Вера Павлова,
 Алексей Слаповский,
 Сергей Солоух,
 Михаил Успенский;

и пользуются особой популярностью в новейшее время:

 Татьяна Толстая,
 Борис Акунин,
 Виктор Пелевин,
 Владимир Сорокин,
 Михаил Шишкин.

Автор сборников литературно-критических статей, рецензий на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемических заметок, обзоров современной русской литературы:
 «Литературное сегодня. О русской прозе 90-х» (Москва: «НЛО», 1998),
 «Замечательное десятилетие русской литературы» (Москва: Захаров, 2003),
 «Дневник читателя. Русская литература в 2003 году» (Москва: Время, 2004)
 и других.

История литературы 
Первая крупная работа «„Сии чудесные виденья…“: время и баллады В. А. Жуковского» включена в совместную с А. Л. Зориным и Н. Н. Зубковым) книгу «Свой подвиг совершив…» (М.: Книга, 1987; в сер. «Судьбы книг») о наследии русских поэтов предпушкинского периода:

 Г. Р. Державина,
 В. А. Жуковского,
 К. Н. Батюшкова.

Историко-литературные работы посвящены творчеству:

 Г. Р. Державина,
 Н. М. Карамзина,
 Е. А. Баратынского,
 П. А. Вяземского,
 А. А. Дельвига;

стихотворениям и поэмам:

 Давида Самойлова,
 поэзии Германа Плисецкого,
 поэзии А. К. Толстого и его роману «Князь Серебряный»,
 поэтическому наследию С. И. Липкина,
 лермонтоведческим трудам В. Э. Вацуро.

Немзер писал также о:

 Белинском,
 Гиппиус,

 Бунине,
 Цветаевой,

 Маяковском
 и других русских писателях и поэтах XVIII—XX веков.

Литературоведческие работы и статьи о классиках-юбилярах собраны в книги «Памятные даты. От Гаврилы Державина до Юрия Давыдова» (М.: Время, 2002) и другие издания.

Составитель, автор предисловий и комментариев сборников произведений:
 В. А. Соллогуба (М., 1982, 1983, 1986),
 Н. В. Гоголя (1985),
 Н. А. Некрасова (М., 1985),
 В. Ф. Одоевского (М., 1988),
 М. Ю. Лермонтова (М., 1989),
 П. А. Вяземского (М., 1990),
 К. Н. Батюшкова (М., 1991),
 а также антологии «Русская романтическая поэма» (М., 1985),
 «Декабристы» (М., 1987),
 «Мемуары декабристов» (М., 1988; в сер. «Литературные воспоминания»),
 «Русская романтическая новелла»(М., 1989);
 «Русская поэзия. 1801—1812» (М., 1989),
 «Русская поэзия. 1813—1825» (М., 1990),
 «Русская поэзия. 1826—1836» (М., 1991),
 «Державин. Карамзин. Жуковский: Стихотворения. Повести. Публицистика» (М., 1997),
 «Золотой век: Поэты пушкинской поры» (М., 1998, 2003).

Книги

Примечания

Литература 
 Замечательное шестидесятилетие: ко дню рождения Андрея Немзера. Т. 1—2. М., 2017.

Ссылки 
 
 Андрей Семёнович Немзер на сайте «Писатели России»
 Андрей Семёнович Немзер  на сайте Высшей школы экономики
 Немзерески  — все литературно-критические статьи А. С. Немзера на сайте «Рутения» (2000—2012)

Преподаватели Московского университета печати
Педагоги ГИТИСа
Ординарные профессора ВШЭ
Члены Союза российских писателей